Kork steht für:
 Kork, ein Naturmaterial
 Kork (Kehl), Ortsteil der Stadt Kehl in Baden-Württemberg
 Kork (Kerman), ein Ort in der iranischen Provinz Kerman
 KORK, Abkürzung für Kringkastingsorkestret, das Radioorchester des staatlichen norwegischen Rundfunks NRK, siehe KORK (nrk)
 KORK, Ritual-Arts-Gruppe in Osttimor, siehe Korka

Kork ist der Familienname folgender Personen:
 Andres Kork (* 1950), estnischer Chirurg und Politiker, Minister
 August Kork (1887–1937), estnischer Revolutionär und sowjetischer Offizier sowie Diplomat
 Jenny Kork (1872–1951), deutsche Malerin des Impressionismus

Siehe auch:

 Korkton ein Weinfehler
 Cork (Begriffsklärung)
 KORG, ein Hersteller von Musikinstrumenten